Cimboa puede referirse a:

 El nombre común de la planta Citrus maxima.
 El nombre común de la planta Citrus medica.